Diògenes de Ptolemais（en llatí Diogenes, en grec antic Διογένης) fou un filòsof greco-egipci nascut a Ptolemais, que va considerar l'ètica com a base de la seva filosofia. En parla Diògenes Laerci.

Referències 

Filòsofs egipcis
Filòsofs de l'antiga Grècia
Escriptors egipcis